Igelkärr kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Igelkärr, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (1,5 ha)
Stora Igelkärr, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (1,6 ha)

Se även
Iglekärr

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn